Парламентарните избори в България през 1994 година са редовни парламентарни избори, проведени на 18 декември 1994 г. Избирателната активност е 75,3%.

Резултати 
Изборите печели Демократичната левица с водеща партия Българската социалистическа партия.

Подробна таблица

Източници 
 

1994
Избори през 1994 година